«Портимоненсе» () — португальский футбольный клуб из города Портиман в округе Фару на юге Португалии. Клуб основан в 1914 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мунисипал де Портиман», вмещающем 9544 зрителя. Лучшим результатом является 5-е место в сезоне 1984/85 в Примейре.

История 

В 80-х годах «Портимоненсе» был постоянным участником первой лиги Португалии по футболу. В 1985 году клуб добился наивысшего достижения в чемпионатах Португалии — 5-е место. Благодаря чему, в сезоне 1985-86 участвовал в Кубке УЕФА.

В 90-х и 2000-х годах «Портимоненсе» в основном играл во второй по силе португальской лиге, иногда появляясь в третьей.

Сезон 2009/10 «Портимоненсе» начал с ангольским тренером Литу Видигалом, но когда тот уехал в «Униан Лейрия», клуб возглавил бывший полузащитник «Спортинга» Литос и вывел «Портимоненсе» в Лигу Сагриш. Таким образом, «Портимоненсе» вернулся в высшую португальскую футбольную лигу после 20-и лет пребывания в низших дивизионах.

Сезоны по дивизионам 
 Примейра — 13 сезонов
 Сегунда лига — 19 сезонов
 Сегунда дивизиу — 41 сезон

Состав

Выступление в еврокубках 

 1R — первый раунд.

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Португалии
ФК «Портимоненсе»